AVR peut désigner :
 Académie des renseignements extérieurs de Russie ;
 Atmel AVR, une famille de microcontrôleurs ; 
 AVR, un constructeur belge de machines agricoles ; 
 Agrupació Valencianista Republicana (en français, regroupement valencianiste républicain), un parti politique valencien fondé en 1930 ;
 Augmented Virtual Reality, une plateforme SaaS de réalité virtuelle et réalité augmentée par EON Reality.